Matka królów – przydomek Elżbiety Rakuszanki, królowej Polski

Tytuły dzieł 
 Matka królów – powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego, biografia Zofii "Sonki" Holszańskiej
 Matka Królów – powieść Kazimierza Brandysa
 Matka Królów – film z 1982 roku w reżyserii Janusza Zaorskiego